Dorsetshire bezeichnet

 eine Grafschaft in Südwest-England, auch Dorset
 den Namen dreier Schiffe der Royal Navy, siehe HMS Dorsetshire
 darunter die HMS Dorsetshire (40)
 eine deutsche Electro-Gothic-Band, siehe Dorsetshire (Band)